Tour de France 1907 var Tour de Frances 5. udgave og den første udgave hvor en cykelrytter fra Luxembourg sluttede i top 10. Løbet blev kørt fra den 8. juli og sluttede 4. august, og ruten var i alt på 4488 km og blev kørt med en gennemsnitsfart på 28,47 km/t. Vinderen fra 1906, René Pottier, havde begået selvmord og kunne derfor ikke forsvare sin titel. Émile Georget var tæt på at vinde løbet, men han blev straffet for at have lånt en cykel. Det resulterede i at den hidtil ukendte rytter Lucien Petit-Breton vandt løbet. Lucien Petit-Breton var i rytterkategorien "poinçonnée" hvilket betød, at han ikke have noget hjælp fra et cykelhold og derfor ikke var berettiget til mekanikerhjælp. Udover at vinde hele løbet, vandt Lucien Petit-Breton også to etaper undervejs. I modsætningen til forrige udgave af løbet, var 1907-udgaven fri for sabotage, men som tidligere år var stadig en del snyderi.

Etaper

Resultater 
92 ryttere var til start i Tour de France 1907, men kun 33 nåede i mål.

Eksterne henvisninger 

Om Tour de France 1907

1907
Sport i 1907